Lebradea är ett släkte av insekter som beskrevs av Adolf Remane 1959. Lebradea ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Lebradea